Абигейл Михаль Спирс (; родилась 12 июля 1981 года в Сан-Диего, США) — американская профессиональная теннисистка; победительница одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2017); финалистка двух турниров Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат США-2013, -2014); полуфиналистка трёх турниров Большого шлема в парном разряде; победительница 21 турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 
Абигейл — младшая из двух дочерей Си-Эла (компьютерный аналитик) и Марго Спирсов; её сестру зовут Эли.

Американка пришла в теннис в семь лет по приглашению тренера местной академии, заметившего девочку у ракетбольной площадки.

В юниорские годы Спирс дважды заканчивала сезон в качестве первой ракетки США в парном рейтинге (1998, 1999).

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Абигейл впервые сыграла на турнире из серии Большого шлема в 1998, выступив в парном разряде на Открытом чемпионате США. В июле 2000 года она выигрывает первый титул на турнирах серии ITF. В 2002 году в мировом парном рейтинге Спирс поднимается в первую сотню. В самом начале сезона 2003 года она выиграла дебютный титул на соревнованиях WTA-тура. Это произошло на турнире в Окленде, где она выиграла парные соревнования, разделив успех с Терин Эшли. К концу 2003 года в активе Спирс было три победы на турнирах ITF в одиночках и семь в парном разряде.

В феврале 2004 года Абигейл выиграла 50-тысячник ITF на харде. В августе того же года, выступив в дуэте с Бетани Маттек на турнире в Ванкувере, американка смогла выиграть парный титул. На Открытом чемпионате США Спирс впервые в карьере сыграла в основной сетки одиночных соревнований серии Большого шлема. В первом раунде американка проигрывает Сильвии Фарине-Элии. В начале октября на турнире в Сеуле она смогла выйти в полуфинал. В ноябре Спирс на турнире в Квебеке пробирается в единственный за карьеру одиночный финал на турнирах WTA. В решающем матче она проигрывает словацкой теннисистке Мартине Сухе со счётом 5-7, 6-3, 2-6. По итогам сезона 2004 года она вошла в Топ-100 женского одиночного рейтинга.

В январе 2005 года Спирс выступила на Открытом чемпионате Австралии, где смогла пройти в третий раунд, переиграв Меган Шонесси и Татьяну Головин. На Открытом чемпионате Франции и Уимблдонском турнире Абигейл не смогла повторить этот результат и уступает в первых раундах. В июле в паре с соотечественницей Лорой Гренвилл она выигрывает титул на турнире в Цинциннати. На Открытом чемпионате США Спирс проигрывает стартовые матчи одиночного и парного разрядов.

2006—2014 

В 2006 году Спирс выигрывает два одиночных турнира серии ITF и один парный. В 2007 году побеждает на парном 75-тысячнике ITF. В 2008 году совместно с Ракель Копс-Джонс, которая становится её постоянной партнёршей, она смогла дойти до четвертьфинала парного Открытого чемпионата США. В феврале 2009 года Абигейл выиграла два 25-тысячника ITF. В мае 2009 года Копс-Джонс и Спирс выиграли грунтовый турнир в Эшториле. В сентябре Абигейл выиграла парный приз на турнире в Сеуле, выступив в дуэте с Латишей Чан.

В феврале 2010 года американская теннисистка выигрывает 25-тысячник ITF. В дальнейшем индивидуальных трофеев выиграть ей не удается и она в большей степени сосредотачивает свои усилия на выступлениях в парном разряде. Следующий титул на соревнованиях WTA она выиграла в сентябре 2011-го на турнире в Квебеке, где она сыграла в дуэте с Ракель Копс-Джонс. В июле 2012 года эта американская пара смогла пройти в четвертьфинал на Уимблдонском турнире. Через две недели после Уимблдона Абигейл и Ракель выиграли турнир из серии Премьер в Карлсбаде. В сентябре они смогли выиграть два титула подряд на турнирах в Сеуле и Токио. В октябре они прибавляют к этому трофей турнира в Осаке. Достигнув неплохого прогресса, по итогам 2012 года Спирс заняла 14-ю строчку парной классификации.

Летом 2013 года Копс-Джонс и Спирс победили на двух турнирах подряд в Станфорде и Карлсбаде. На Открытом чемпионате США в смешанном парном разряде Абигейл смогла дойти до финала, выступая в команде с представителем Мексики Сантьяго Гонсалесом. В январе 2014 года американская пара в составе Копс-Джонс и Спирс смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В июне того же года они выиграли титул на травяном турнире в Бирмингеме. В августе, перейдя на хард, Копс-Джонс и Спирс выиграли турнир серии Premier 5 в Цинциннати. На Открытом чемпионате США, как и год назад, вместе с Сантьго Гонсалесом Абигейл выходит в финал смешанных парных соревнований, но вновь уступает его. Сезон 2014 года Спирс заканчивает на 12-м месте в парном рейтинге.

2015—2019 
На Открытом чемпионате Австралии 2015 года американский дуэт вышел в четвертьфинал. В феврале они победили на турнире в Дохе. 2 марта Спирс поднялась на самую высокую парную позицию в карьере — 10-е место. В июне Копс-Джонс и Спирс взяли трофей на травяном турнире в Ноттингеме. На Уимблдонском турнире 2015 года им удалось выйти в полуфинал. В октябре Абигейл и Ракель победили на турнире в Линце. На Итоговом парном турнире американки в своей группе выиграли один матч и не смогли пройти в полуфинал.

В июле 2016 года Атаво и Спирс второй год подряд доходят до полуфинала Уимблдонского турнира. После этого они выиграли турнир в Станфорде. На Открытом чемпионате Австралии 2017 года Спирс смогла выиграть свой единственный титул на турнирах серии Большого шлема. Взяла его она в паре с Хуаном Себастьяном Кабалем в миксте.

В феврале 2017 года Спирс в паре с Катариной Среботник смогла выиграть премьер-турнир в Дохе. В апреле на турнире такого же статуса, но на грунте в Штутгарте им удалось выйти в финал. В августе на турнире в Станфорде Спирс выиграла свой 20-й титул в туре в женском парном разряде, завоевав его с Коко Вандевеге.

В июне 2018 года Спирс выиграла последний турнир на профессиональном уровне, победив в дуэте с Алицией Росольской на травяном турнире в Ноттингеме. На Уимблдонском турнире Росольская и Спирс остановились в шаге от выхода в финал, уступив чешскому дуэту Крейчикова и Синякова.

Спирс завершила карьеру в 2019 году в возрасте 38 лет.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (31)

Победы (21)

Поражения (10)

Финалы турниров ITF в парном разряде (39)

Победы (21)

Поражения (18)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил